Gorączka złota – zjawisko napływu dużej liczby osób chcących się szybko wzbogacić na tereny, gdzie odkryto złoża szlachetnych kruszców,
 Gorączka złota – film z 1925 roku
 Gorączka złota – serial telewizyjny z 2010 roku
 Gorączka złota – audycja telewizyjna, loteria